Kawakaze-klasse, een klasse van torpedobootjagers van de Japanse Keizerlijke Marine van 1918 tot 1935.
Kawakaze (schip, 1918), een Japanse torpedobootjager van de Kawakaze-klasse.
Kawakaze (schip, 1936), een Japanse torpedobootjager van de Shiratsuyu-klasse.